Филипповка — посёлок в Ошторма-Юмьинском сельском поселении Кукморского района Татарстана.

География 
Расстояние до Кукмора составляет около 20 километров. Ближайшие населённые пункты — посёлок Вильмон и деревня Красный Цветок.

В Филипповке одна улица — ул. Октябрьская.

Население 
Численность населения посёлка — 73 человека.

Примечания

Ссылки 
 Муниципальное образование «Ошторма — Юмьинское сельское поселение»

Населённые пункты Кукморского района